Madisonville kan syfta på:

 Madisonville, Kentucky
 Madisonville, Louisiana
 Madisonville, Tennessee
 Madisonville, Texas